Bonar ist der Familienname folgender Personen:

 Horatius Bonar (1808–1889), schottischer Geistlicher und Dichter
 John Bonar (1886–1963), US-amerikanischer Szenenbildner
 Rainer Bonar (1956–1996), deutscher Maler, Grafiker und Fotograf

Daneben bezeichnet es:

 Ein Objektiv für Kameras aus der DDR, siehe Bonotar

Siehe auch:
 Bonnar
 Bonard